Василѝца () е планина в Гърция, част от планинската верига Пинд. Планината е естествена граница между Македония на изток и Епир на запад и между демите Гревена и Коница.

Описание 
Василица е планински комплекс част от планинската верига Северен Пинд. На север планината е отделен от комплекса Скурдза (Пердика) с шийката/прохода Мнима (1550 m). На юг е отделена от планинската маса
на Авго с шийка/проход (1530 m) югозападно от село Периволи и потоците Аспропотамос и Катарактис. На запад река Аоос я отделя от Смолика и Тимфи.

Планината е част от Натура 2000 (1310001). Скалите ѝ са офиолити, флиш, конгломерати и пясъчници.

В местността Диасело Гомарас (1820 m) има хижа с 60 спални места. В Диасело Василицас (1800 m) също има хижа с 30 места. В Диасело Василицас, на 6 km от Смикси има и ски курорт (на
височина 1650 m - 2110 m), който има 17 писти и 7 лифта.

Изкачването до върха може да стане от хижата за около 2 часа или от седлото (1780 m) за около час и половина. Европейската пътека за дълги разстояния E6 идва от Валия Калда, пресича Василица и минава покрай Периволи, Авдела и хижата, продължава към Самарина и Жужел.

Бележки 

Дем Гревена
Дем Коница
Пинд
Планини в Гърция
Натура 2000 в Гърция